Dennisiopsis är ett släkte av svampar. Dennisiopsis ingår i ordningen skålsvampar, klassen Pezizomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Skålsvampar
Dennisiopsis